Ćelije est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Ćelije, une localité située dans la municipalité de Trpinja, comitat de Vukovar-Syrmie ;
en Serbie
Ćelije, un village situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
Ćelije, un village situé sur le territoire de la ville de Kruševac, district de Rasina ; 
Ćelije, un village situé dans la municipalité de Lajkovac, district de Kolubara.